2 miejscowości w Polsce: 
 Przęsławice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy 
 Przęsławice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów

Zobacz też: Nowina-Przęsławice